Голдуин, Го́улдуин () — английская фамилия. Известные носители:

 Голдуин, Кайл (род. 1985) — гибралтарский футболист, вратарь.
 Голдвин, Сэмюэл (1879—1974) — американский писатель, патриарх Голливуда, один из самых успешных кинопродюсеров в истории США. Участвовал в создании трёх киностудий, которые существуют по сей день. Дед актёра Тони Голдуина.
 Голдуин, Тони (род. 1960) — американский актёр и режиссёр.

Примечания